Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Marter – niemiecki dyplomata
 Ian Marter – brytyjski aktor filmowy i telewizyjny oraz pisarz